Il doppio del torneo di tennis Zaragoza Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Carlos Costa e Carlos Di Laura che hanno battuto in finale Juan Carlos Báguena e Borja Uribe-Quintana 4-6, 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Carlos Costa /  Carlos Di Laura (Campioni)
 Juan Carlos Báguena /  Borja Uribe-Quintana (finale)

 Francisco Clavet /  João Cunha e Silva (primo turno)
 Nevio Devide /  Lars-Anders Wahlgren (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Zaragoza Challenger 1989